Abgeordnetenhaus är ett tyskt namn för olika parlamentariska församlingar, vars ledamöter kallas Abgeordneter:
Abgeordnetenhaus von Berlin, det tyska förbundslandet Berlins parlament.
Abgeordnetenhaus (Preussen), andra kammaren i Preussens parlament 1855–1918.
Abgeordnetenhaus (Österrike), andra kammaren i Österrikes parlament 1861–1918.

På svenska översätts termen ofta med representanthus eller deputeradekammare.

Källor